Henker steht für
 Scharfrichter (Hinrichtung durch Fallbeil, Schwert, Guillotine etc.)
 Henker: Strafvollstrecker, welcher zum Tode durch den Strang Verurteilte henkt
 
Titel:
 Auch Henker sterben Film (1943)
 Des Königs Henker, Album, Saltatio Mortis
 Henker, Frauen und Soldaten, deutscher Spielfilm, 1935
 Der Richter und sein Henker, Roman von Friedrich Dürrenmatt, 1951
 Shadow of the Sword – Der Henker, 2005 Historienfilm
 Der Henker von London
 Der Henker von London (1939), deutscher Verleihtitel des US-amerikanischen Horrorfilms Tower of London mit Boris Karloff von 1939
 Der Henker von London (1963), deutscher Kriminalfilm mit Hansjörg Felmy von 1963

Henker ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Henker (* 1930), deutscher Botaniker
 Jobst Henker (* 1941), deutscher Mediziner
 Karl Richard Henker (1873–1942), deutscher Architekt und Zeichner
 Klaus Henker (* 1935), deutscher Maler und Zeichner
 Konrad Henker (* 1979), deutscher Maler
 Michael Henker (* 1948), deutscher Historiker, Museumsfachmann
 Otto Henker (1874–1926), deutscher Physiker
 Paul R. Henker (1898–1960), deutscher Schauspieler
 Siegmar Henker (1942–2009), deutscher Behindertensportler
 Thomas Henker, deutscher Ökonom und Hochschullehrer

Der Henker ist der alternative Name von:
 Heriberto Lazcano (1974–2012), mutmaßlicher mexikanischer Drogenhändler

Siehe auch:
 Der Henker (Begriffsklärung)